Лодыженский:
 
 Лодыженский, Иван Николаевич (1872—1931) — сенатор, шталмейстер.
 Лодыженский, Митрофан Васильевич (1852—1917) — действительный статский советник, писатель, драматург, философ, в 1910 г. совершил путешествие по Дальнему Востоку.
  (1843—1916) — русский композитор и дипломат.
 Лодыженский, Юрий Ильич (1888—1977) — русский медик, общественный деятель.
 См. также